Stier (HSK 6) – incrociatore ausiliario della Kriegsmarine
 Stier – gruppo musicale tedesco